

Топоніми 
 Шуїця — село в Словенії, у громаді Доброва-Полхов Градець
 Шуїця — село в Боснії і Герцеговині, у громаді Томиславград

Гідронім 
 Шуїця — річка в західній Боснії

Особа 
 Шуїця — хорватський політик, євродепутат